

Titres 

 , un jeu vidéo développé par Zono et  et sorti sur  en 1996 ;
 , un film sud-africain réalisé par Gray Hofmeyr et sorti en 2001.

Autres 
 est également :
 le nom d'un personnage du  ;
 le nom d'un personnage fictif de la bande dessinée  ;
 un des pseudonymes du rappeur américain Jamie Madrox.

Voir aussi